Die Prva Liga RS 2010/11 war die insgesamt 16. Saison der Republika Srpska und die neunte als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 14. August 2010 und endete am 4. Juni 2011.

Meister wurde der FK Kozara Gradiška.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2011/12 auf, während die letzten zwei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle soccerway.com

2010
Fußballsaison 2010/11